Leniuchowiec (Choloepus) – rodzaj ssaka z rodziny leniuchowcowatych (Megalonychidae).

Występowanie 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Środkowej i w północnej części Ameryki Południowej.

Charakterystyka 
Długość ciała (bez ogona) 500–880 mm, długość ogona 9–33 mm, długość ucha 15–38 mm, długość tylnej stopy 100–170 mm; masa ciała 2,7–11 kg.

Zwierzęta te wyróżniają się wśród leniwców brakiem trzeciego palca przednich kończyn. Pozostałe leniwce mają trzy palce zarówno w przednich, jak i tylnych kończynach i określane są jako leniwce trójpalczaste. Unau posiada aż 9 kręgów szyjnych, co pozwala mu na obrót głową o 180°, podczas gdy krótkoszyi ma tylko 6 kręgów.

Obydwa gatunki zalicza się do gatunków zagrożonych wyginięciem, ponieważ stosunkowo wolno się rozmnażają. Samica rodzi jedno młode w ciągu roku.

Systematyka

Etymologia  
 Choloepus:  khōlopous „kulawo-nogi, chromo-nogi”, od χωλος khōlos „kulawy, chromy”; πους pous, ποδος podos „stopa”.
 Unaues, Unaus: rodzima nazwa Unau ludów znad Amazonki dla leniwców, zaadaptowana przez Buffona w 1765 roku. Gatunek typowy: Unaues : nie podano; Unaus : Bradypus didactylus .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Choloepus hoffmanni  – leniuchowiec krótkoszyi
 Choloepus didactylus  – leniuchowiec dwupalczasty

Obydwa gatunki zaliczano wcześniej do rodziny leniwcowatych (Bradypodidae) w randze podrodziny Choloepinae Gray, 1871. Z powodu różnic w budowie przednich kończyn wyodrębniono je do rodziny Choloepidae jednak stanowisko takie nie zostało powszechnie zaakceptowane. Większość taksonomów, w tym Webb, McKenna i Bell, umieszcza rodzaj Choloepus w rodzinie Megalonychidae.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włochacze